Duna je slovo, které má více významů. Může znamenat:

 duna – písečný přesyp v poušti, či v písčitém prostředí
 Duna – maďarský název Dunaje
 Duna (román) – sci-fi román od Franka Herberta, na nějž navázalo pět pokračování a několik dalších knih, vytvořených Frankovým synem Brianem a který inspiroval další tvorbu:
 Duna (1984, film) – americký film Davida Lynche z roku 1984
 Duna (2021, film) – americký film Denise Villeneuvea z roku 2021
 Duna (seriál) – seriál režírovaný Johnem Harrisonem z roku 2000
 Počítačové hry:
 Dune (videohra) (1992) – adventura
 Dune II (1992) – jedna z prvních realtimeových strategií
 Dune 2000 (1998) – přepracování Duny 2
 Emperor: Battle for Dune (2001) – realtimeová strategie
 Frank Herbert's Dune (2001) – akční počítačová hra
 Arrakis, fiktivní planeta z této románové série, nazývaná Duna
 Fiat Duna – automobil značky FIAT

Související články 

 Dune